Amaranthus minor  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Amaranthus minor descrita por (Moq.) Sennen es el Amaranthus deflexus de L.
Amaranthus minor descrita por Hort.Avign. es el Amaranthus blitum de L.

Referencias